Романин — русская фамилия; имеет женскую форму Романина. Известные носители:
 Романин, Андрей Николаевич — доктор психологических наук, профессор.
 Романин, Дмитрий Васильевич (род. 1929) — советский партийный деятель.